Соцко — фамилия. Известные носители:

 Соцко, Бартош (род. 1978) — польский шахматист, гроссмейстер (1999).
 Соцко, Моника (род. 1978) — польская шахматистка, гроссмейстер (2008).

См. также